

Церква Святого Хреста (Коїмбра)

Церква Святого Хреста (Ахтамар)

Церква Святого Хреста (Львів)

Церква Святого Хреста (Нин)

Див. також 
 Монастир Святого Хреста
 Костел Святого Хреста
 Церква Воздвиження Чесного Хреста